Un coupleur est un organe destiné à assurer une liaison entre deux systèmes. Cet équipement peut être mécanique, électrotechnique, électronique, bien souvent un mélange de différentes technologies.

 En mécanique et électrotechnique, un coupleur est généralement destiné à transmettre un mouvement ou couple, mais peut être utilisé aussi pour assurer le contrôle de déplacements ou le positionnement de pièces mobiles.
 En électronique le coupleur peut avoir de multiples fonctions :
adapter l'impédance d'éléments hétérogènes, comme une antenne et le reste du circuit récepteur ;
assurer la transmission du signal en préservant l'isolation galvanique entre deux circuits, l'un potentiellement soumis à des surtensions et l'autre vulnérable, en transformant le signal électrique en un flux de photons et réciproquement, par effet photoélectrique, c'est le rôle du photocoupleur ;
 en technique des antennes le coupleur (fonction couplage) sert à réunir, coupler des antennes sur une même liaison coaxiale, par exemple une parabole satellite et une antenne râteau TNT. Pour séparer, ou découpler, l'accessoire se nomme le découpleur.   
 En optique des coupleurs sont utilisés dans le milieu des fibres optiques pour diverses applications (filtrage, multiplexage…)